Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

2001–2100. • 2101–2200. • 2201–2300. • 2301–2400. • 2401–2500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája